Macoma irus är en musselart. Macoma irus ingår i släktet Macoma och familjen Tellinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
irus